El paral·lel 57º nord és una línia de latitud que es troba a 57 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 57° de latitud nord, un grau de longitud equival a  60,722 km; la longitud total del paral·lel és de 21.878 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 6.320 km i a 3.682 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 57º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 10.939 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 7.364 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 17 hores i 53 minuts a l'estiu, i 6 hores i 43 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 57º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-

| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Nord
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Vendsyssel-Thy i Jutlàndia
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Kattegat
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Kalmar
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa d'Öland
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Bàltic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Gotland
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Bàltic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Riga
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través de Riga
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa a través d'Ivànovo
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Kamtxatka
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de l'illa de Sant Pau, Alaska, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska – península d'Alaska
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Golf d'Alaska
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska – illa Kodiak i illa Sitkalidak
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Golf d'Alaska
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska – illa Kruzof
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Sitka
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska - Baranof
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Chatham
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud d'Admiralty, Alaska, 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Frederick Sound
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska – Illa Kupreanof i el Sud-est d'Alaska
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica Alberta Saskatchewan Manitoba
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Hudson
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de les illes Belcher, Nunavut, 
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Christie Quebec Terranova i Labrador
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Escòcia - Illa de Barra
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de les Hèbrides
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Escòcia - Illa de Rum
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de les Hèbrides
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Escòcia
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar del Nord
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 56º nord
 Paral·lel 58º nord

Referències 

Línies de latitud